Le sigle EPSG peut faire référence à :

 codes EPSG (European Petroleum Survey Group), en géomatique ;
 Ethernet Powerlink Standardization Group, en informatique-télécom ;
 European Postgraduate School on Gastroenterology.